

Rivières
Le Veyron, rivière du canton de Vaud

Personnalités 
Pierre Veyron (1903-1970), pilote de la marque d'automobile Bugatti
Martin Veyron (1950-), auteur de bandes dessinées
Robert Veyron-Lacroix (1922-1991), claveciniste et pianiste français

Automobile
 Bugatti Veyron 16.4, voiture de prestige sortie en 2005

Homonymie de patronyme